Solmi ist der Familienname folgender Personen:

 Arrigo Solmi (1873–1944), italienischer Jurist, Mitglied der Camera dei deputati, Senator und Justizminister im faschistischen Staat
 Enrico Solmi (* 1956), italienischer Geistlicher, Bischof von Parma